Axe (merk), een merk van Unilever
Axe (Devon), een rivier in Zuidwest-Engeland
Axe (Somerset), een rivier in Zuidwest-Engeland

En verder naar:
 Axé, een Braziliaanse dansvorm en muziekstijl
 AXE-methode